Peral steht für:
 Queso Peral, Käse aus dem spanischen Asturien
 Peral (U-Boot), ein von Isaac Peral gebautes U-Boot

Orte:
 Peral (Cadaval), Gemeinde im Concelho de Cadaval
 Peral (Proença-a-Nova), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Proença-a-Nova
 La Peral, Ort im spanischen Asturien

Peral ist der Familienname folgender Personen:
 Álvaro del Peral (* 1937), mexikanischer Fußballspieler
 Francisco Javier Peral (* 1983), spanischer Fußballspieler
 Isaac Peral (1851–1895), spanischer Ingenieur und U-Boot-Pionier